DTT peut désigner :
 dithiothréitol, une petite molécule redox, également connue sous le nom de réactif de Cleland ;
 Double taxation treaty (en français, convention relative à la double imposition), un traité entre deux pays visant à éviter la double imposition des personnes et des entreprises.
, un projet de réacteur à fusion nucléaire en cours de construction à Frascati en Italie
 Diamètre Thoracique Transverse, en médecine